В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Криулянского района входит 43 населённых пункта, в том числе:
 1 город — Криулень ();
 2 населённых пункта в составе города — Охринча (); Золончень ();
 13 сёл, не входящих в состав коммун;
 27 сёл, входящих в состав 10 коммун.

Примечания 

Криулянский район
Криулянский район